Gennep (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg
Gennep (plaats), de hoofdplaats van bovengenoemde gemeente
Gennep (Eindhoven), een buurtschap in Eindhoven